As telenovelas da Rede Bandeirantes estão relacionadas nesta lista, que apresenta: data de início, data do final e quantidade de capítulos das telenovelas dessa emissora.

Telenovelas por ordem de exibição

Década de 1960

Década de 1970

Década de 1980

Década de 1990

Década de 2000

Exibição de telenovelas estrangeiras

Ver também 
 Lista de telenovelas brasileiras
 Telenovela brasileira
 Teledramaturgia no Brasil

Bandeirantes
Bandeirantes